Jméno Pavel Vrba patří více osobám:

 Pavel Vrba (textař) (1938–2011) – český textař, básník a publicista
 Pavel Vrba (fotbalový trenér) (* 1963) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Pavel Vrba (fotbalista) (* 1978) – český fotbalista

Související články 

 Pavel
 Vrba